

Воронеж — річка в Тамбовській, Липецькій та Воронезькій областях, притока Дону
 Воронеж — місто, обласний центр
 Воронеж — селище, Зміїногорський район, Алтайський край

Див. також 
 Вороніж (значення)